Улица Оле́ко Ду́ндича — улица на юге Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Проходит от Балканской до Софийской улицы. Участок между Малой Карпатской и Карпатской улицами фактически не существует. Названа в честь балканского революционера Олеко Дундича.

История 
2 ноября 1973 года новой улице во Фрунзенском районе присвоили имя Олеко Дундича (1897—1920), революционера, участника Первой мировой войны и гражданской войны в России.

Наименование в его честь улицы в Купчино объясняется тем, что названия большинства проездов в этом районе связаны с Балканским полуостровом и, шире, с бывшими социалистическими странами Восточной Европы.

29 октября 2014 года в состав улицы включён участок между Карпатской и Софийской улицами.

Пересечения 
Улица Олеко Дундича пересекает или примыкает к следующим улицам:
 Балканская улица
 Малая Балканская улица - улица Олеко Дундича примыкает к ней
 Купчинская улица - пересечение
 Будапештская улица - пересечение
 Загребский бульвар - пересечение
 Бухарестская улица - перечечение
 Малая Карпатская улица - пересечение
 Карпатская улица - пересечение
 Софийская улица - улица Олеко Дундича примыкает к ней

Магазины 
 «Дикси» (д. 21)
 аптека (д. 17)
 «Перекрёсток» и «Домовой» (на пересечении с Бухарестской ул.)

Транспорт 
На участке от Малой Балканской улицы до Малой Карпатской улицы по улице Олеко Дундича проходит маршрут автобуса № 96, соединяющий станции метро «Купчино» и «Обухово», на отдельных участках улицы Олеко Дундича также проходят автобусные маршруты № 54, 56, 74, 157, и 159.

Учебные заведения 

 музыкальная школа № 24
 школа № 218
 школа № 314
 школа № 313
 школа № 322
 школа № 365
 гимназия № 441

Примечания

Литература

Ссылки 
 Улица Олеко Дундича на сайте «Купчино. Исторический район»
 

Улицы, появившиеся в 1973 году
Купчино